Сонячна Долина — село Судацької міської ради Автономної Республіки Крим
 ВАТ «Сонячна Долина» — виноробне підприємство в Криму
 Сонячна Долина — марка білого десертного вина